Bill Hefner (1930-2009) – politico statunitense
 Christie Hefner (1952) – editrice e imprenditrice statunitense
 Friedrich von Hefner-Alteneck (1845-1904) – ingegnere tedesco 
 Hugh Hefner (1926-2017) – Hugh Hefner
 Jakob Heinrich von Hefner-Alteneck (1811-1903) – storico dell'arte tedesco
 Jeremy Hefner (1986) – giocatore di baseball statunitense
 Keith Hefner (1929-2016) – attore statunitense